Die Metall-Ratte (Gengzi ()) ist das 37. Jahr des chinesischen Kalenders (siehe Tabelle 天支 60-Jahre-Zyklus). Es ist ein Begriff aus dem Bereich der chinesischen Astrologie und bezeichnet diejenigen Mondjahre, die durch eine Verbindung des siebten Himmelsstammes (, Element Metall und Yáng) mit dem ersten Erdzweig (), symbolisiert durch die Ratte (), charakterisiert sind.

Nach dem chinesischen Kalender tritt eine solche Verbindung alle 60 Jahre ein. Das letzte Metall-Ratte-Jahr begann 1960 und dauerte wegen der Abweichung des chinesischen vom gregorianischen Kalenderjahr vom 28. Januar 1960 bis 14. Februar 1961. Das aktuelle Metall-Ratte-Jahr begann am 25. Januar 2020 und endet am 11. Februar 2021.

Metall-Ratte-Jahr 
Im chinesischen Kalenderzyklus ist das Jahr der Metall-Ratte 庚子 gēngzǐ das 37. Jahr (am Beginn des Jahres: Erd-Schwein 己亥 jǐhài 36).

37